Токаревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым
 Токаревское сельское поселение — входит в Кировский район.

Рязанская область
 Токаревское сельское поселение — входит в Касимовский район.

Смоленская область
 Токарёвское сельское поселение — входит в Гагаринский район.